Хуан Хил Пресијадо има више значења:

 Хуан Хил Пресијадо (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуан Хил Пресијадо, Ла Лома (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику